Oberbug bezeichnet

 einen Teil des Korpus eines Saiteninstruments, siehe Bug (Musikinstrument)
 Oberbug (Ort), Teilort der Stadt Gefrees in Bayern